V.I.P — українська команда КВН та Ліги сміху з Тернополя, створена 2008 року. Півфіналіст Ліги сміху 2015 року та віце-чемпіон 2016.

Історія 
Команда створена 2008 року в Тернополі. За три роки команда взяла участь у багатьох лігах КВН, зокрема, ВУЛ, ПУЛ, Слобожанська ліга КВН, Відкрита телевізійна ліга КВН «Європа», Всеукраїнська ліга КВН «Волинь», Галицька ліга, дворазові чемпіони та інших.

ВУЛ-2009
Найбільше команда відзначилася у Вищій українській лізі КВН. Там вони брали участь у двох сезонах. Вперше більша частина України дізналася про команду у 2009. В цьому році вони взяли участь у ВУЛ під назвою «Вар'яти».
 В 1/4 фіналу команда поступилася лише Збірній Блондинок України з Харкова.
 Пізніше у півфіналі команді вдалося вибороти четверте місце із шести команд. Цей результат не дав можливості команді пройти далі.

ВУЛ-2010
У 2010 команда змінила назву на «V.I.P». Та й у цьому сезоні вони дійшли лише до півфіналу. Найбільше глядачам запам'ятався номер «Мамині синочки» на мотив «Татусеві доньки».

2013 рік
Учасники команди «V.I.P» Тетяна Песик та Віктор Гевко виграли 50 тисяч гривень на шоу Розсміши коміка. Трохи згодом дует узяв участь у спец-випуску шоу, де заробив вже 100 тисяч.

Склад команди 
 Тетяна Песик (Танька)
 Віктор Гевко
 Тарас Стадницький (Володька)
 Микола Борсук
 Денис Фаріончук
 Аркадій Войтюк
 Олександр Алексєєв
 Андрій Гамбаль
 Володимир Рибак
 Тарас Мельник
 Сергій Лещук
 Віктор Мотиль
 Василь Ткачук

Фільмографія команди 
 2013—2016 — «Країна У» (Віктор Гевко, Тетяна Песик, Тарас Стадницький)
 2014—потепер— «Одного разу під Полтавою» (Віктор Гевко)
 2014—2016 — «Казки У» (Тетяна Песик, Тарас Стадницький, Віктор Гевко)
 2016-2020- Танька і Володька (Тетяна Песик і Тарас Стадницький грають головні ролі)
 2017 - 2018  — «Ігри приколів» (Тетяна Песик, Тарас Стадницький)
 2017 - 2018  — «Готель Галіція» (Тарас Стадницький, Тетяна Песик)

Примітки

Джерела 
Тетяна Песик в Instagram https://instagram.com/tanetka_vip

Тарас Стадницький в Instagram https://instagram.com/vipvolodka

https://vipternopil.com.ua/ 

Команди КВК з України
Команди «Ліги сміху»
Культура Тернополя
Засновані в Україні 2008
2008 у Тернополі